Censura – controllo limitazione della comunicazione da parte di un'autorità
 Censura – in psicoanalisi è la funzione psichica che impedisce ai desideri inconsci l'accesso diretto alla coscienza
 Censura – in statistica è quando il valore di una misurazione o di un'osservazione è solo parzialmente noto
 Censura ecclesiastica – nel diritto canonico